Gräfenhain ist geografischer Name von

 Gräfenhain (Königsbrück), Ortsteil der Stadt Königsbrück in Sachsen
 Gräfenhain (Ohrdruf), Ortsteil der Stadt Ohrdruf in Thüringen
 Grotów (Lipinki Łużyckie), vormals Gräfenhain, Ortsteil der Gemeinde Lipinki Łużyckie in der polnischen Woiwodschaft Lebus
 Niedergräfenhain, Ortsteil der Stadt Geithain in Sachsen
 Obergräfenhain, Ortsteil der Stadt Penig in Sachsen

Gräfenhain ist Familienname von:
 Ferdinand Friedrich Gräfenhain (1743–1823), deutscher evangelischer Theologe
Siehe auch:
 Gräfenhainichen